За двома зайцями (п'єса) — комедійна п'єса українського драматурга Михайла Старицького.
 За двома зайцями (фільм) — художній комедійний фільм, знятий за мотивами комедійної п'єси Михайла Старицького у 1961 році.
 За двома зайцями (мюзикл) — українсько-російський мюзикл, знятий у 2003 році телеканалами «Інтер» і «Перший канал».
 За двома зайцями (балет) — балет на 2 дії Юрія Шевченка, ідея і лібрето Тетяни Андреєвої за мотивами п'єси Михайла Старицького.